Стонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на схід від Парижа, 80 км на північний схід від Шалон-ан-Шампань, 29 км на південний схід від Шарлевіль-Мезьєра.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Стонн на сайті французького Національного інституту географії
 Стонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Стонн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Стонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Стонн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Арденни

Примітки 

Муніципалітети департаменту Арденни